Cromwell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cromwell Township (Minnesota)
 Cromwell Township (North Dakota)
 Cromwell Township (Pennsylvania)